Aviação
 Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, avião bombardeiro
 Republic P-47 Thunderbolt, avião bombardeiro

Filmes
Thunderbolt (1929), filme de Josef von Sternberg e William Wyler
Thunderbolt (1995), filme de Jackie Chan

Outros usos
 Thunderbolt (Geórgia), cidade

 Thunderbolt (interface)